Juan Rodríguez Cabrillo (ca. 1499-1543), Portugees ontdekkingsreiziger en conquistador, naar wie de volgende zaken vernoemd zijn:
 Cabrillo Beach, een strand in de Amerikaanse stad Los Angeles
 Cabrillo Bridge, een historische brug in de Amerikaanse stad San Diego
 Cabrillo College, een openbaar community college in Aptos (Californië)
 Cabrillo Freeway (SR 163), een snelweg in San Diego
 Cabrillo Highway, de naam van SR 1 in de Central Coast-regio van Californië
 Cabrillo Marine Aquarium, een publiek aquarium in Los Angeles
 Cabrillo National Monument, een nationaal monument en park in San Diego
 Aptostichus cabrillo, een spinnensoort die in het Cabrillo National Monument ontdekt is
 Cerro Cabrillo, een berg in San Luis Obispo County (Californië)
 El Cabrillo, een historisch appartementsgebouw in Spaanse stijl in Los Angeles
 Point Cabrillo Light, een vuurtoren in het noordwesten van de Amerikaanse staat Californië
 SS Cabrillo, een historisch houten stoomschip